Bergs distrikt kan syfta på:

Bergs distrikt, Jämtland
Bergs distrikt, Småland
Bergs distrikt, Västergötland
Bergs distrikt, Västmanland

Se även
Bergs församling
Bergs socken